Stati Uniti d'America
 Nelsonville – villaggio della Contea di Putnam, New York
 Nelsonville – città della Contea di Athens, Ohio
 Nelsonville – villaggio della Contea di Portage, Wisconsin
 Nelsonville – comunità non incorporata della Contea di Austin, Texas